Cidade Baixa (filme) — filme brasileiro de 2005
 Cidade Baixa (Salvador) — região baixa e litorânea de Salvador, município brasileiro do estado da Bahia
 Cidade Baixa (Porto Alegre) — bairro de Porto Alegre, município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul

Desambiguações de topônimos